Osoby:
 Arno Strobel – niemiecki pisarz
 Bartłomiej Strobel – niemiecki malarz
 Janusz Strobel – polski gitarzysta i kompozytor
Krzysztof Strobel (ur. ok. 1536) – niemiecki jezuita, pierwszy rektor pierwszego na ziemiach polskich kolegium jezuickiego w Braniewie
 Lee Strobel – amerykański pisarz i apologeta chrześcijański, pastor megakościoła
 Martin Strobel – niemiecki piłkarz ręczny
 Sebastian Strobel – niemiecki aktor filmowy i telewizyjny

Inne:
 (1628) Strobel – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też:
 Strobl